

Caratteristiche tecniche
Calciatore valido tecnicamente, solitamente viene schierato come esterno d'attacco, ma all'occorrenza può ricoprire una posizione più centrale.

Carriera

Club

Skeid e Haugesund
Berre ha cominciato la carriera con la maglia dello Skeid. Ha contribuito alla promozione del campionato 1995. Il 21 aprile 1996, allora, ha potuto esordire nell'Eliteserien: è subentrato a Dagfinn Enerly nella vittoria per 1-2 sul campo del Kongsvinger. Il 4 settembre successivo, ha segnato la prima rete nella massima divisione norvegese, nella sconfitta casalinga per 1-6 contro il Brann. Lo Skeid ha centrato la salvezza e Berre è rimasto in squadra per un'ultima stagione. Il 4 maggio 1997 ha realizzato una doppietta nella sconfitta per 4-2 sul campo del Brann. Lo Skeid ha chiuso la stagione all'ultimo posto, retrocedendo nella 1. divisjon.

Nel 1998, si è trasferito all'Haugesund. Ha debuttato con questa casacca il 13 aprile, nella sconfitta per 2-3 contro il Molde. Il 10 maggio sono arrivate le sue prime reti, con una doppietta nel successo per 0-4 in casa del Sogndal. Il 9 luglio ha siglato una tripletta ai danni del Moss, in una partita che si è conclusa con una vittoria per 5-1. La squadra ha chiuso la stagione al penultimo posto, retrocedendo.

Viking e parentesi al St. Pauli
Berre è stato allora ingaggiato dal Viking. Ha disputato il primo incontro in squadra in data 11 aprile 1999, segnando una rete nella sconfitta per 1-2 contro l'Odd Grenland. Con questa maglia, ha avuto modo di giocare anche le competizioni europee per club. Fece parte della squadra che vinse il Norgesmesterskapet 2001, primo trofeo della sua carriera.

Successivamente a questa affermazione, è passato in prestito ai tedeschi del St. Pauli. Ha esordito nella Bundesliga il 17 novembre 2001, schierato titolare nella sconfitta per 5-1 in casa del Kaiserslautern. Ad aprile 2002 ha fatto ritorno al Viking, in tempo per cominciare l'ultima stagione in squadra.

Vålerenga
Nel 2003, si è trasferito al Vålerenga. Ha debuttato il 12 aprile dello stesso anno, sostituendo Kjetil Rekdal nella sconfitta per 1-0 contro il Rosenborg. Il 27 settembre ha segnato il primo gol in campionato, nel pareggio per 2-2 contro lo Stabæk. Ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato 2005 ed il Norgesmesterskapet 2008. Il 3 agosto 2012 è diventato il calciatore del Vålerenga con più presenze nella massima divisione norvegese: ha toccato la quota di 224 apparizioni nell'Eliteserien, staccando Freddy dos Santos, fermo a 223. Il 7 gennaio 2013, ha rinnovato il suo contratto per un'ulteriore stagione. Il 7 luglio 2013, dopo aver giocato la sfida di campionato contro il Viking, è diventato il calciatore con più partite in assoluto nella storia del Vålerenga, toccando quota 327 e superando ancora Freddy dos Santos. Il 9 gennaio 2014, Vålerenga e Berre hanno trovato un accordo per rinnovare il contratto per un'ulteriore stagione. Nel corso del campionato 2014, ha giocato 29 partite e ha messo a referto 2 reti. Il 3 dicembre 2014, il Vålerenga ha comunicato ufficialmente di aver rinnovato il contratto con Berre per un'altra stagione. Il 26 ottobre 2015, Berre ha annunciato che avrebbe lasciato il Vålerenga al termine della stagione in corso, abbandonando l'attività agonistica.

Il ritorno in campo
Il 18 agosto 2016, Berre ha annunciato il suo ritorno in campo: ha infatti firmato un contratto con lo Skeid – in 2. divisjon – ed oltre al ruolo di calciatore sarebbe stato anche nello staff tecnico dell'allenatore Tom Nordlie.

Nazionale
Berre ha disputato 5 partite per la . Ha esordito il 13 marzo 1997, nella sfida contro l', sostituendo Thorstein Helstad. Conta anche una gara anche per la Nazionale maggiore della , quando è subentrato ancora a Helstad nell'amichevole contro l'.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2017.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Vålerenga: 2005

Viking: 2001
Vålerenga: 2008

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale norvegese